Budda – zapisany według tradycji palijskiej
 Buddha – album punkrockowy